

Statistiche 

In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Allenatore 

Pécs: 1989-1990
MTK Budapest: 1996-1997, 1997-1998
Ferencvaros: 2002-2003

MTK Budapest: 1996-1997, 2007-2008

MTK Budapest: 1997, 2008

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni